Matozinhos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Matozinhos (ort), Minas Gerais, 
 Matozinhos (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Matosinhos (kommunhuvudort), Porto, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar